Die Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt) enthält die Kulturdenkmale des Viertels Stadtmitte des Erfurter Stadtteils Altstadt, die vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als Bau- und Kunstdenkmale auf dem Gebiet der Stadt mit Stand vom 20. März 2014 erfasst wurden.

Legende 

Die alphabetisch nach Adressen geordnete Liste ist aufgrund der hohen Anzahl der Kulturdenkmale wie folgt unterteilt:
 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, A–J)
 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, K–M)
 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, N–Z)

Diese Teilliste enthält die Kulturdenkmale von A–J.

Liste der Kulturdenkmale in Stadtmitte (Erfurt, A–L)

Allerheiligenstraße 

|}

An den Graden 

|}

An der Stadtmünze 

|}

Anger 

|}

Augustinerstraße 

|}

Barfüßerstraße 

|}

Benediktsplatz 

|}

Borngasse 

|}

Comthurgasse 

|}

Dämmchen 

|}

Domstraße 

|}

Drachengasse 

|}

Eichenstraße 

|}

Farbengasse 

|}

Faustgäßchen 

|}

Fischersand 

|}

Fischmarkt 

|}

Furtmühlgasse 

|}

Futterstraße 

|}

Gotthardtstraße 

|}

Görmersgasse 

|}

Grafengasse 

|}

Große Arche 

|}

Hefengasse 

|}

Hermannsplatz 

|}

Hirschgarten 

|}

Holzheienstraße 

|}

Horngasse 

|}

Hütergasse 

|}

Johannesmauer 

|}

Johannesstraße 

|}

Junkersand 

|}

Quellen 
  (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 20. März 2014
  (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 2. Juli 2014
 Erfurter Denkmalliste online als PDF, Stand: 21. Januar 2020

Stadtmitte A